Розря́дник — спортсмен, який має спортивний розряд.
 Розрядник — автоматичний прилад або пристрій для захисту електричного устаткування від перенапруги.
 Розря́дник — прилад для розряджання гармат

Див. також 
 Розряд дуговий

Примітки